Отаглы () — село в Кельбаджарском районе Азербайджана.

История 
В результате Карабахской войны в апреле 1993 года село Отаглы перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и согласно её административно-территориальному делению входило в состав Шаумяновского района НКР. 

25 ноября 2020 года на основании трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года Кельбаджарский район возвращён под контроль Азербайджана. В январе 2021 года Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из  села Отаглы.

Ссылки 

 Otaqli, Azerbaijan

Примечания